Nos années pensions, Saison 3 (bande originale de la série télévisée) est la bande originale correspondant à la  de la série télévisée française Nos années pension. Il est paru le  seulement sur Internet sur tous les sites de téléchargement légaux. L’album comporte sept titres, tous composés par Laurent Marimbert et écrits par Pascale Baehrel. La plupart des chansons sont interprétées par Joséphine Jobert et Lilly-Fleur Pointeaux. À la suite du scénario de la troisième saison, l’actrice Sabine Perraud intervient dans quelques chansons.

Album de pop rock
Bande originale de série télévisée
Album musical sorti en 2009